Заозёрная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Заозёрная улица — улица в Ленске.
 Заозёрная улица — улица в Москве.
 Заозёрная улица — улица в Нижнем Новгороде.
 Заозёрная улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Заозёрный переулок (Заозёрная улица) — улица в Томске.
 Заозёрная улица — улица в Тюмени.
 Заозёрная улица — улица в Уфе.
 Заозёрная улица — улица в Хабаровске.

Украина 
 Заозёрная улица — улица в Днепре.
 Заозёрная улица — улица в Донецке.
 Заозёрная улица — улица в Сумах.

См. также 
 Межозёрная улица